Plaats in Indonesië
 Walur (Pesisir Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Walur (Pesisir Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung